Эскалада (осадная тактика)
 Женевская эскалада
 Эскалада, Луис Мигель (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Эскалада, Мария де лос Ремедиос де (1797—1823) — жена лидера Войны за независимость Аргентины, генерала Хосе де Сан-Мартина.
 Соса Эскалада, Густаво (1877—1943) ― парагвайский классический гитарист, композитор и музыкальный педагог.